Franco Baucè (1930) – ex calciatore italiano
 Nicoletta Bauce (1954) – cantautrice italiana
 Roberto Bauce (1945) – ex pilota di rally italiano